Steigerthal steht für:

 Steigerthal (Nordhausen), Stadtteil von Nordhausen in Thüringen

Steigerthal ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Steigerthal (1804–1883), deutscher Eisenbahndirektor
 Bodo Steigerthal (1872–1937), deutscher Geistlicher und Politiker 

Siehe auch:
 Steigertal